Brian Bellows, kanadski hokejist, * 1. september 1964, St. Catharines, Ontario, Kanada.

Bellows je kariero začel pri klubu Kitchener Rangers v ligi OHL, leta 1982 pa je bil kot drugi izbran na NHL naboru s strani kluba Minnesota North Stars, za katerega je zaigral v sezoni 1982/83 in pri katerem je odigral deset zaporednih sezon. V ligi NHL, kjer je igral še za klube Montreal Canadiens, Tampa Bay Lightning, Anaheim Ducks in Washington Capitals, je skupno odigral 1188 tekem rednega dela, na katerih je dosegel 485 golov in 537 podaj, ter 143 tekem končnice, na katerih je dosegel 51 golov in 71 podaj. V sezoni 1992/93 je s Canadiensi osvojil Stanleyjev pokal. V sezoni 1997/98  je igral za klub Berlin Capitals v nemški ligi.

Za kanadsko reprezentanco je nastopil na treh svetovnih prvenstvih, kjer je osvojil eno srebrno medaljo, leta 1989, ko je bil z osmimi goli in šestimi podajami tudi najboljši strelec prvenstva in najboljši po točkah.

Pregled kariere

|-
| Kitchener Rangers
| OHL
| 80/81
|
| 66
| 49
| 67
| 116
|
| 23
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Kitchener Rangers
| OHL
| 81/82
|
| 47
| 45
| 52
| 97
|
| 23
|
| 15
| 16
| 13
| 29
|
| 11
|-
| Minnesota North Stars
| NHL
| 82/83
|
| 78
| 35
| 30
| 65
| -12
| 27
|
| 9
| 5
| 4
| 9
|
| 18
|-
| Minnesota North Stars
| NHL
| 83/84
|
| 78
| 41
| 42
| 83
| -2
| 66
|
| 16
| 2
| 12
| 14
|
| 6
|-
| Minnesota North Stars
| NHL
| 84/85
|
| 78
| 26
| 36
| 62
| -18
| 72
|
| 9
| 2
| 4
| 6
|
| 9
|-
| Minnesota North Stars
| NHL
| 85/86
|
| 77
| 31
| 48
| 79
| +16
| 46
|
| 5
| 5
| 0
| 5
|
| 16
|-
| Minnesota North Stars
| NHL
| 86/87
|
| 65
| 26
| 27
| 53
| -13
| 34
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Kanada
| Svetovno prvenstvo A
| 87
|
| 10
| 1
| 3
| 4
|
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Minnesota North Stars
| NHL
| 87/88
|
| 77
| 40
| 41
| 81
| -8
| 81
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Minnesota North Stars
| NHL
| 88/89
|
| 60
| 23
| 27
| 50
| -14
| 55
|
| 5
| 2
| 3
| 5
|
| 8
|-
| Kanada
| Svetovno prvenstvo A
| 89
|
| 10
| 8
| 6
| 14
| +12
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Minnesota North Stars
| NHL
| 89/90
|
| 80
| 55
| 44
| 99
| -3
| 72
|
| 7
| 4
| 3
| 7
|
| 10
|-
| Kanada
| Svetovno prvenstvo A
| 90
|
| 8
| 3
| 6
| 9
|
| '''8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Minnesota North Stars
| NHL
| 90/91
|
| 80
| 35
| 40
| 75
| -13
| 43
|
| 23
| 10
| 19
| 29
|
| 30
|-
| Minnesota North Stars
| NHL
| 91/92
|
| 80
| 30
| 45
| 75
| -20
| 41
|
| 7
| 4
| 4
| 8
|
| 14
|-
| Montreal Canadiens
| NHL
| 92/93
|
| 82
| 40
| 48
| 88
| +4
| 44
|
| 18
| 6
| 9
| 15
|
| 18
|-
| Montreal Canadiens
| NHL
| 93/94
|
| 77
| 33
| 38
| 71
| +9
| 36
|
| 6
| 1
| 2
| 3
|
| 2
|-
| Montreal Canadiens
| NHL
| 94/95
|
| 41
| 8
| 8
| 16
| -7
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Tampa Bay Lightning
| NHL
| 95/96
|
| 79
| 23
| 26
| 49
| -14
| 39
|
| 6
| 2
| 0
| 2
|
| 4
|-
| Tampa Bay Lightning
| NHL
| 96/97
|
| 7
| 1
| 2
| 3
| -4
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Anaheim Ducks
| NHL
| 96/97
|
| 62
| 15
| 13
| 28
| -11
| 22
|
| 11
| 2
| 4
| 6
|
| 2
|-
| Berlin Capitals
| Nemška liga
| 97/98
|
| 31
| 15
| 17
| 32
| -5
| 18
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Washington Capitals
| NHL
| 97/98
|
| 11
| 6
| 3
| 9
| -3
| 6
|
| 21
| 6
| 7
| 13
|
| 6
|-
| Washington Capitals
| NHL
| 98/99
|
| 76
| 17
| 19
| 36
|
| 26
|
|
|
|
|
|
|
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 1360
| bgcolor="#7FFF00" | 606
| bgcolor="#7FFF00" | 688
| bgcolor="#7FFF00" | 1294
| bgcolor="#7FFF00" | -106
| bgcolor="#7FFF00" | 800
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 158
| bgcolor="#7FFF00" | 67
| bgcolor="#7FFF00" | 84
| bgcolor="#7FFF00" | 151
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 154
|}

Glej tudi
 Seznam kanadskih hokejistov na ledu

Zunanje povezave 
 

Živeči ljudje
Kanadski hokejski levokrilni napadalci
Kanadski hokejski reprezentanti
Izbrani na naboru lige NHL (Minnesota North Stars)
Izbrani na naboru lige NHL leta 1982
Hokejisti Kitchener Rangers
Hokejisti Minnesota North Stars
Hokejisti Montreal Canadiens
Hokejisti Tampa Bay Lightning
Hokejisti Anaheim Ducks
Hokejisti Berlin Capitals
Hokejisti Washington Capitals
Zmagovalci Stanleyjevega pokala